Geografia
 Bello – miasto w Kolumbii
 Bello – gmina w Hiszpanii

Osoby noszące nazwisko Bello
 Ahmadu Bello – nigeryjski polityk
 Antonio Bello – włoski Sługa Boży Kościoła katolickiego
 António Mendes Bello – portugalski duchowny katolicki
 David Morales Bello – wenezuelski polityk
 Duarte de Almeida Bello – portugalski żeglarz sportowy
 Fernando Bello – argentyński piłkarz
 Fernando Pinto Coelho Bello – portugalski żeglarz sportowy
 Frank Bello – amerykański gitarzysta basowy
 Furio Di Bello – włoski brydżysta
 Gilberto Bello – kubański bokser
 Maria Bello – amerykańska aktorka
 Menachem Bello – izraelski piłkarz
 Noël del Bello – francuski kierowca wyścigowy
 Ramón Medina Bello – argentyński piłkarz
 Stelio Di Bello – włoski brydżysta
 Walden Bello – filipiński socjolog

Inne
 Bello Fútbol Club – kolumbijski klub piłkarski
 LG L Bello – smartfon firmy LG